Blauwe hardsteen
 Blauwe Steen (Antwerpen)
 Blauwe Steen (Leiden)
 Blauwe Steen (Oudsbergen)
 Blauwe Steen (Nijmegen)
 Molenstenen, vervaardigd uit gestolde lava afkomstig van het Eifel-gebergte